Mastodon:
 Mastodon или мастодонты, — род вымерших млекопитающих семейства мастодонтов отряда хоботных.
 Mastodon — американская метал-группа из Атланты.
 Mastodon — программное обеспечение для построения некоммерческой децентрализованной социальной сети.